El Bolsón può riferirsi a due località dell'Argentina:
El Bolsón nella provincia di Río Negro
El Bolsón nella Provincia di Catamarca